Blackstone Building ist der Name folgender Gebäude:

 Blackstone Building (Fort Wayne), Geschäftshaus in Fort Wayne, Indiana
 Blackstone Building (Omaha), Hotel in Omaha, Nebraska
 Blackstone Building (Tyler), Bürohochhaus in Tyler, Texas